Desa Sarirejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sarirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,95, long 110,25), 
 Desa Sarirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,00, long 110,58), 
 Desa Sarirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,19, long 112,48), 
 Desa Sarirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,11, long 111,16), 
 Desa Sarirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,14, long 111,97), 

Robotskapade Indonesienförgreningar